Our steht für:
 Our, Fluss in Deutschland, Belgien und Luxemburg
 Our (Jura), französische Gemeinde im Département Jura
 Our (Paliseul), Ortsteil der belgischen Gemeinde Paliseul
 Our (Belgien), belgischer Fluss; mündet in die Lesse (Fluss)

OUR steht für:
 Batouri Airport (IATA-Code), Flughafen von Batouri, Bezirk Kadey, Region Est, Kamerun

Abkürzung